

Patronyme 

 Anna Brüggemann (1981-), actrice et scénariste allemande
 Dietrich Brüggemann (1976-), cinéaste allemand
 Karl Heinrich Brüggemann (1810-1887), journaliste allemand
 Lars Brüggemann (1976-), joueur et arbitre allemand de hockey sur glace

Entreprises 
 Brüggemann, entreprise créée en 1899 spécialisée dans le préfabriqué industriel et les projets clé en main. Campenon-Bernard entre au capital de la société en 1992. Aujourd'hui filiale de Vinci Construction.

Voir aussi